Limes (lat. limes‚ Grenze, Grenzwall) bezeichnet:
 Limes (Grenzwall), die Außengrenze des Römischen Reichs – zu den einzelnen Abschnitten siehe dort
 Niedergermanischer Limes
 Obergermanisch-Raetischer Limes
 Neckar-Odenwald-Limes
 Limes als Grenze des Frankenreiches
 Limes Saxoniae
 Limes Sorabicus
 Limes (Trento), ein Ort im Val di Daone, einem Tal des Chiese (Fluss)
 Limes (Getränk), ein alkoholhaltiges Getränk
 Limes (Spiel), Abacus Spiele
 Limes – rivista italiana di geopolitica, ein geopolitisches Magazin in Italien, von Gruppo Editoriale L’Espresso herausgegeben
 Limes Verlag, deutscher Buchverlag, seit 2001 zur Verlagsgruppe Random House gehörend
 Limes (Fluss), ein Nebenfluss des Gijou in Frankreich 

in der Mathematik:
 den Grenzwert einer Folge, siehe Grenzwert (Folge)
 den Grenzwert bzw. die Summe einer unendlichen Reihe, siehe Reihe (Mathematik)
 den Grenzwert einer Funktion, siehe Grenzwert (Funktion)
 den Grenzwert einer Mengenfolge
 ein Begriff aus der kategoriellen Algebra, siehe Limes (Kategorientheorie)
 den Grenzwert eines Netzes, siehe Netz (Topologie)
 den Grenzwert eines Mengenfilters, siehe Filterkonvergenz

LIMES steht als Abkürzung für:
 Life and Medical Sciences Bonn, ein an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn angesiedeltes Wissenschaftszentrum
 Land/Sea Integrated Monitoring for European Security, ein Fernerkundungprojekt der EU unter Federführung der DLR

Siehe auch:
 Limesstraße (Begriffsklärungsseite)
 Limesweg (Begriffsklärungsseite)
 Hadrianswall
 Hadrian’s Wall Path

Abkürzung